Canal Maule puede referirse a:
 Canal Maule (marino), una corta vía marítima ubicada frente al extremo norponiente de la isla Santa Inés, a la salida occidental del estrecho de Magallanes;
 Canal Maule (riego), un canal de riego en la Región del Maule, Chile.